В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 2000 по 2009 год.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на EnglandStats.com

2000